Ride wit Us or Collide wit Us — первый альбом группы Outlawz, выпущенный 7 ноября в 2000 году. Тогдашний состав Outlawz состоял из Young Noble, Napoleon, Kastro и E.D.I., Hussein Fatal в 1999 году был заключён в тюрьму.

Список композиций 
 Intro
 Outlaw 2000 при участии Akwylah
 Life Is What You Make It
 Black Rain при участии Val Young
 Hang On при участии Hellraza aka Muszamil и Ya-Yo
 Soldier to a General
 When I Go при участии Val Young
 Who? при участии Phats Bossi и Akwylah
 The Nyquill Theory (Interlude)
 Fuck With Me (Видеоверсия: Thug With Me)
 Get Paid при участии TQ
 Good Bye при участии Coolio, Divine и Hellraza aka Muszamil
 Mask Down при участии Ya-Yo и H-Ryda
 Nobody Cares
 Geronimo Ji Jaga (Interlude)
 Maintain при участии Supreme C и Hellraza aka Muszamil
 Smash при участии Bad Azz, Spice 1 и Low Lifes
 Jersey Mob (Interlude)
 Murder Made Easy при участии Jerzey Mob

Чарты 

Хип-хоп-альбомы
Альбомы Outlawz
Дебютные альбомы 2000 года
Гангста-рэп-альбомы США